Igen, a Republic együttes stúdióalbuma (1996)
 Igen, magyar film (1964)
 Igen, eredeti címe Yes, Sally Potter 2004-es angol filmje
 Igen, Thomas Bernhard regénye
 Igen, katolikus folyóirat